C1GALT1C1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 315 амінокислот, а молекулярна маса — 36 396.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Трансферази